Єрмо́ленко — українське прізвище.

Відомі персоналії 
 Єрмоленко Анатолій Миколайович (5 грудня 1952) — український філософ, член-кореспондент Національної академії наук України.
 Єрмоленко Андрій Іванович (24 січня 1974) — український художник та дизайнер.
 Єрмоленко Андрій Олексійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Єрмоленко Валерій Михайлович (14 червня 1920 — 25 липня 2006) — український ентомолог, природознавець.
 Єрмоленко Василь Пилипович ( 1937) — український художник.
 Єрмоленко Владислав Володимирович (? — 2022) — старший лейтенант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Єрмоленко Володимир Анатолійович (*1980) — український філософ, есеїст, перекладач, доктор політичних студій (Школа високих студій суспільних наук: EHESS, Париж), кандидат філософських наук.
 Єрмоленко (Ярмоленко) Данило (1666) — наказний полковник переяславський (з 1663), наказний гетьман.
 Єрмоленко Максим Андрійович (*1998) — український футболіст, нападник клубу «Металіст 1925».
 Єрмоленко Михайло Володимирович (30 грудня 1976 — 5 травня 2014) — прапорщик Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Єрмоленко Олександр Силович (1890—1975) — український радянський художник.
 Єрмоленко Олександра Трохимівна ( 1938) — українська художниця.
 Єрмоленко Руслан Миколайович (18 жовтня 1983) — український футболіст, півзахисник.
 Єрмоленко Світлана Яківна (*1937) — радянський і український мовознавець, доктор філологічних наук з 1984, професор з 1990, член-кореспондент НАН України з 2009.
 Єрмоленко Сергій Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Українські прізвища